Dardani, popolo storico dell'Asia minore, anche detti Troiani.
 Dardani, popolo storico dei Balcani.